Подобно другим восточноиранским народам, представленным на рельефах Ападаны в Персеполе, саки изображены в длинных брюках, закрывающих верх их ботинок. На плечах у них висит что-то вроде длинной мантии с одним диагональным краем сзади. Одно из племён саков (саки-тиграхауда) носило остроконечные шапки. Геродот в своём описании персидской армии упоминает, что саки носили брюки и высокие остроконечные шапки.

Геродот говорит, что у саков были «высокие шапки, сужающиеся к концу и стоячие». На барельефе лестницы Ападана в Персеполе отчётливо виден головной убор азиатских саков — высокая остроконечная шапка с клапанами на ушах и на затылке. От Китая до дельты Дуная мужчины, по-видимому, носили разнообразные мягкие головные уборы — либо конические, описанные Геродотом, либо более круглые, больше похожие на фригийскую шапку.

Женщины саков одевались почти так же, как и мужчины. В пазырыкском захоронении, обнаруженном в 1990-х годах, были найдены скелеты мужчины и женщины, у каждого из которых было оружие, наконечники стрел и топор. Геродот упомянул, что у саков были «высокие шапки и… они носили брюки». Одежду шили из полотняной шерсти, пеньки, шёлковых тканей, войлока, кожи и шкур.

Пазырыкские находки дают наиболее почти полностью сохранившиеся предметы одежды, которые носили скифо-сакские народы. Древнеперсидские барельефы, надписи из Ападаны и Бехистуна и археологические находки дают визуальное представление об этих предметах одежды.

Судя по пазырыкским находкам (их можно увидеть и в южно-сибирских, уральских и казахстанских наскальных рисунках), некоторые шапки были увенчаны зооморфными деревянными скульптурами, прочно прикреплёнными к шапке и составляющими неотъемлемую часть головного убора, подобно сохранившимся шлемам кочевников из северного Китая. Мужчины и женщины-воительницы носили туники, часто вышитые, украшенные войлочной аппликацией или металлическими (золотыми) бляшками.

Ападана Персеполя снова служит хорошей отправной точкой для наблюдения за туниками саков. Представляют собой сшитую одежду с длинными рукавами, доходившую до колен и подпоясывавшуюся поясом, а к поясу крепилось оружие владельца (меч или кинжал, горит, боевой топор, оселок и т. д.). Судя по многочисленным археологическим находкам, мужчины и женщины-воительницы носили туники с длинными рукавами, которые всегда подпоясывались, часто с богато украшенными поясами. Казахстанские саки (например, Иссыкский Золотой Человек) носили более короткие и облегающие туники, чем понтийские степные скифы. Некоторые саки пазырыкской культуры носили короткую подпоясанную тунику с отворотом на правом боку, со стоячим воротником, «дутыми» рукавами, сужающимися у запястья и окованными узкими манжетами другого цвета, чем остальная часть туники.

Мужчины и женщины носили пальто: например пазырыкский сак имел множество разновидностей, от меха до войлока. Они могли носить пальто для верховой езды, которое позже стало известно как мидийское одеяние или кантус, с длинными и открытыми рукавами. На Ападане Персеполя делегация Скудриана, возможно, изображена в таком пальто. На пазырыкском войлочном гобелене изображён всадник в развевающемся плаще.

См. также 
 Армянская одежда
 Азербайджанская одежда
 Византийская одежда
 Среднеазиатская одежда
 Парфянская одежда
 Скифская одежда
 Согдийская одежда
 Тохарская одежда
 Уйгурская одежда
 Иссыкский золотой человек

Примечания

Литература 
 

История Центральной Азии
Иранские кочевые народы